«Объявлен розыск…» — телеспектакль в 2-х частях режиссёра Глеба Селянина. Снят по повести Николая Леонова «Инюрколлегия разыскивает».

Сюжет 
В Ленинграде и области происходит несколько крупных ограблений, но преступник не оставляет следов. Инюрколлегия объявляет, что администратор пансионата «Отдых» Балясин неожиданно получает в наследство крупную денежную сумму, и милиция решает устроить преступнику ловушку, считая, что мимо таких денег тот не пройдёт. В пансионат прибывает сотрудник уголовного розыска, и вскоре становится ясно, что неуловимый преступник — один из отдыхающих в пансионате.

В ролях 
 Наталья Данилова — Марина, отдыхающая в пансионате
 Юрий Демич — Валентин Петрович Сёмин
 Виктор Костецкий — Михаил Алексеевич Зотов, следователь
 Владимир Особик — Сергей Иванович Миронов
 Виталий Юшков — милиционер
 Алексей Ян — Владимир Иванович Балясин
 Валерия Киселёва — официантка в пансионате (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка: Глеб Селянин
 Ведущий оператор: Андрей Гусак
 Композитор: Игорь Цветков
 Звукорежиссёр: Евгений Зелинский
 Художник: Ольга Бекетова

Интересные факты 
В телеспектакле во второплановых ролях снялись реальные сотрудники прокуратуры и суда — государственный обвинитель, прокурор Кировского района города Ленинграда, старший советник юстиции Ю. Т. Лунин и судья, член Ленинградского областного суда С. Г. Сафонова.

Телеспектакли Ленинградского телевидения
Фильмы о Санкт-Петербурге